Кастел (, , ) — крупнейший по площади приход в Гернси.

Ежегодно в Кастеле проходят Северное Шоу и Битва Цветов.

Церковь Святой Марии известна сохранившимися средневековыми фресками и расположенными во дворе церкви дохристианскими неолитическими менгирами, символизирующими, предположительно, женский символ изобилия.

На гернсийском диалекте жителей Кастела в древности называли «чистокровными ослами» (ânes pur sàng).

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Кастел на сайте Guernsey Information 
 Приходы Гернси на сайте statoids.com 

Населённые пункты Гернси
Приходы Гернси